Sisal steht für:
 eine Agaven-Faserpflanze, siehe Sisal-Agave (Pflanze) bzw. Sisalfaser (Faser)
 Sisal (Yucatán), eine Hafenstadt in Mexiko
 Ferocactus viridescens, spanischer Trivialname für eine Kaktusart